Анато́лий Солда́тов:
 Солдатов, Анатолий Васильевич (1931—1973) — советский футболист.
 Солдатов, Анатолий Григорьевич (1904—1976) — депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва, лауреат Сталинской премии.
 Солдатов, Анатолий Николаевич (род. 1942) — российский учёный, профессор Томского госуниверситета. Примечания